La saison 1966-1967 du Championnat des Pays-Bas de football est la  de la première division néerlandaise à poule unique, l' Eredivisie. Les dix-huit meilleurs clubs du pays jouent les uns contre les autres lors de rencontres disputées en matchs aller et retour.

C'est l'Ajax Amsterdam qui conserve son titre en terminant en tête du championnat cette année. C'est le  de champion des Pays-Bas de son histoire. Le club réalise même le doublé en remportant également la Coupe des Pays-Bas.

Les 18 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat des Pays-Bas de football

Liens externes 
  Championnat des Pays-Bas de football 1966-67 sur RSSSF.

Championnat des Pays-Bas de football
Sport aux Pays-Bas en 1966
Sport aux Pays-Bas en 1967
Pays-Bas
Pays-Bas